Богда́нівський прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України та країн колишнього СРСР.

Богданівський провулок — провулок у місті Київ.
 Богданівський провулок — провулок у місті Луганськ.
 Богданівський провулок — провулок у місті Черкаси.

Богданівський провулок — провулок у місті Хабаровськ.

Провулки